Тахтарев — русская фамилия. Известные носители:
 Тахтарев, Константин Михайлович (1871—1925) — российский социолог, политический деятель, один из первых преподавателей социологии в России.
 Тахтарев, Михаил Константинович (1839—?) — русский военный деятель, учёный-артиллерист, генерал-лейтенант, заслуженный профессор Михайловской артиллерийской академии.